La Prva savezna liga SFRJ 1970-1971, conosciuta semplicemente come Prva liga 1970-1971, fu la 42ª edizione del campionato jugoslavo di calcio, la 25ª dopo la fine della seconda guerra mondiale. La vittoria finale fu appannaggio del , al suo sesto titolo.

Capocannonieri del torneo furono Petar Nadoveza () e Božo Janković (), con 20 reti.

Incidenti
La stagione è stata caratterizzata da un incidente avvenuto a Spalato allo Stari plac il 23 settembre 1970 durante la partita Hajduk-OFK. Sul 2-2 al 52º minuto, l'arbitro Pavle Ristić di Novi Sad è stato colpito alla testa e reso incosciente da un oggetto lanciato dagli spalti. La partita è stata interrotta e la FSJ ha assegnato lo 0-3 a tavolino a favore dell'OFK.

La misura disciplinare ha scatenato enormi e violente proteste a Spalato ed ha assunto velocemente un distinto tono anti-Belgrado ed anti-serbi. Guidata dai fans più facinorosi della Torcida, vi era la pratica di cercare automobili targate BG (Belgrado) e spingerle in mare dal porto.

A causa dei toni politici e del potenziale che avrebbe potuto sconvolgere il principio ufficiale di guida interetnica del paese (Fratellanza e Unità) durante il momento particolare in cui la Primavera croata stava raccogliendo forza nella RS Croazia, le proteste calcistiche di Spalato hanno attirato l'attenzione dei politici jugoslavi che quindi hanno fatto pressione sulla FSJ per ripristinare il 2-2, ovvero risultato maturato sul campo al momento della sospensione.

Squadre partecipanti

Profili

Provenienza

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Jugoslavia, qualificata alla Coppa dei Campioni 1971-1972
      Vincitrice della coppa nazionale, qualificata alla Coppa delle Coppe 1971-1972
      Qualificate alla Coppa UEFA 1971-1972
      Retrocesse in Druga Liga 1971-1972

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti delle squadre interessate.
Coppe minori:Qualificate alla Coppa Mitropa 1971-1972 :  e .Qualificata alla Coppa dei Balcani per club 1971 : .Qualificata alla Coppa Intertoto 1971 : nessuna.

Classifica marcatori

Risultati

Tabellone

Calendario 

Fonti: exyufudbal e rsssf

Squadra campione

 Allenatore: Slavko Luštica

Fonti: sportsport.ba e worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1970-1971
Kup Maršala Tita 1970-1971

Collegamenti esterni 
  Statistiche 1969-1971 su historical-lineups
  Stagione 1970-1971 su eu-football.info
  Stagione 1970-1971 su HRnogomet
  Stagione 1970-1971 su sportsport.ba
  Le stagioni 1968-1973 su FSG Zrenjanin
  Le stagioni 1971-1980 su claudionicoletti
  Risultati su exYUfudbal
  Stagione 1970-71 su RSSSF

Calcio nel 1970
Calcio nel 1971
1971
Campionato jugoslavo di calcio